Martes ist

 die wissenschaftliche Bezeichnung der Echten Marder, siehe Martes (Gattung)
 der nach den Echten Mardern benannte Asteroid (5026) Martes
 der Name des Dorfes Martés am Jakobsweg (in Spanien)